10 steht für:

 Zehn, Zahl
 10, das Jahr 10 nach Christus
 10 v. Chr., das Jahr 10 vor Christus
 10 (Album), Album des Sängers Tarkan
 Zehn – Die Traumfrau, US-amerikanischer Film (1979, Originaltitel 10)

Siehe auch:
 Zehn (Begriffsklärung)
 X (Begriffsklärung)